Richard Wellesley kan syfta på:

 Richard Wellesley, 1:e baron Mornington (omkring  1690–1758), irländsk peer 
 Richard Wellesley, 1:e markis Wellesley (1760–1842), irländsk politiker och kolonial ämbetsman
 Richard Wellesley (1787–1831), brittisk parlamentsledamot
 Richard Wellesley, 6:e earl Cowley (1946–1975), brittisk konservativ politiker